Marzi est le nom
 Marzi : une ville italienne
 Giuseppe De Marzi (né en 1935), compositeur, 
 Fabrizio Marzi (né en 1953), chanteur italien, voir  Fabrizio Marzi
 Marzi, est une bande dessinée de Sylvain Savoia et Marzena Sowa